«Домашняя вечеринка» () может иметь различные значения.

Кино:
 «Домашняя вечеринка» — серия фильмов.
 «Домашняя вечеринка» () — фильм 1990 года.
 «Домашняя вечеринка 2» () — фильм 1991 года.
 «Домашняя вечеринка 3» () — фильм 1994 года.
 «Домашняя вечеринка 4» () — фильм 2001 года.
 «Прощальная вечеринка» () — фильм 2013 года.
 «Домашняя вечеринка» () — фильм 2023 года, ремейк фильма 1990 года.

Музыка:
 «House Party» — песня Сэма Ханта 2015 года.

См. также 
 Party
 Вечеринка (значения)